Шивия — село в Шелопугинском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Шивиинское».

География 
Село находится в северо-западной части района, на правом берегу реки Шивии (приток реки Куренги), на расстоянии примерно 63 километров (по прямой) к северо-западу от села Шелопугина. Абсолютная высота — 644 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −33,6 °С (абсолютный минимум — −59 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,7 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Безморозный период длится в течение 74 дней. Среднегодовое количество осадков — 359 мм
Часовой пояс

История 
Основано в XVIII веке. В середине XIX века являлось посёлком Забайкальского казачьего войска. В казачье сословие были переведены часть государственных крестьян и тунгусов. С 1872 года — посёлок станицы Спасской 3-го военного отдела; с 1898 по 1917 годы — 4-го военного отдела ЗКВ.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,9 %, женщины — соответственно 52,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 465 чел.

Инфраструктура 
Действуют основная школа и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Шелопугинского района